Взятка — многозначное слово; может означать:

 Взятка — принимаемая должностным лицом имущественная выгода за выполнение или невыполнение действий в интересах давшего взятку.
 Взятка — карты, выигранные в ходе одного из конов в преферансе и некоторых других карточных играх.
 «Взятка» — газета, посвящённая разоблачению коррупции в рядах чувашских чиновников.
 «Взятка. Из блокнота журналиста В. Цветкова» — советский телевизионный фильм 1983 года.
 Откат (взятка) — выгода, принимаемая должностным лицом и даваемая зависимым лицом.